Bodenwiesgraben ist ein Gewässername:

 Bodenwiesgraben (Gailshofenerbach), linker Zufluss des Gailshofenerbachs (zur Steinach, zur Tauber) an der Raststätte Ohrenmais bei Ohrenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bodenwiesgraben (Zellerbach), rechter Oberlauf des Zellerbachs (zum Fichtenbach, zur Schlossauer Ohe) bei Zell, Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern